Der Dreiband Grand Prix 2003/1 war das 82. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 12. Januar 2003 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 2003“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Barendrecht seinen 25. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Dick Jaspers gegen Eddy Merckx mit 2:1 Sätzen.

Turniermodus 

Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde wurden 16 Gruppen gebildet. Die 16 Gruppensieger qualifizierten sich für das Hauptturnier. In der Gruppenphase und im Spiel um Platz drei wurde auf zwei Gewinnsätze, das Hauptturnier auf drei Gewinnsätze gespielt.

In der Endtabelle zählte bei Punktgleichheit der Generaldurchschnitt (GD).

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2003/1
Karambolageveranstaltung 2003
Billardturnier in Barendrecht